

Старосільське сільське поселення — сільське поселення, Вологодський район, Вологодська область
 Старосільське сільське поселення — сільське поселення, Міжріченський район, Вологодська область